Eotyrannus lengi es la única especie conocida del género extinto Eotyrannus ("primer tirano") de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente entre 125 y 120 millones de años, en el Barremiense, en Europa.

Descripción
Eotyrannus era un cazador bípedo de unos 4 metros de largo que presentaba varios caracteres de tiranosauroide, dientes aserrados con una sección de corte en forma de D, proporcionalmente tibias y metatarsos largos. Los nasales estaban fusionados. Características primitivas de  Tyrannosauroidea como las vértebras alargadas del cuello y los brazos largos y bien desarrollados y la superficie dorsal del cráneo sin ornamentación, lo diferencian de los tiranosáuridos más avanzados. Sin embargo este animal tiene proporcionalmente las manos más largas conocidas en un terópodo hasta la fecha. 
Un número de características presentes en el espécimen holotípico son únicos para el género. Estos incluyen: El extremo rostral del dentario que posee una muesca cóncava que aloja el alveolo más mesial y un diente dirigido dorsalmente en el margen rostromesial de la muesca, curvando los surcos laterales en la superficie lateral del dentario, un surangular con un desbastador hipertrofiado concavidad cerca del borde rostrodorsal, con el extremo caudal de la concavidad que contiene el foramen que perfora el cuerpo del surangular, un proceso coronoideo bajo en el surangular con un área cóncava localizada caudodorsalmente, y un cúbito y radio con una cruz en forma de lágrima Sección en el eje medio.

El espécimen holotípico se desarticuló antes de la fosilización, con muchos elementos de su esqueleto dispersos en todo el conjunto: ninguna parte de la  columna vertebral se conserva en la articulación y las vértebras que se conservan consisten en arcos neurales y centros separados, lo que significa que el holotipo era individuo inmaduro.

Debido a la relativa preservación de baja calidad de muchos de los elementos esqueléticos, numerosas piezas descubiertas han sido difíciles de identificar, incluyen elementos craneales no identificados , así como un "cúbito" que desde entonces se ha reconocido como la parte distal de la tibia . Antes de la correcta identificación de este fragmento, Eotyrannus fue reconstruido con tibias mucho más largas, lo que influyó en las reconstrucciones tempranas del animal.

Muchos de los caracteres también se presentaron como exclusivos del género en el diagnóstico de Hutt et al. en 2001, de hecho, están muy extendidas en Tyrannosauroidea, por ejemplo, la presencia de "carina serrada en dientes premaxilares en forma de D" está lejos de ser exclusiva de E.lengi. Además, ni la presencia de una región rostral aplanada lateralmente en el maxilar ni un borde pronunciado en la fosa antorbital son exclusivas del género.

Descubrimiento e investigación 
Fue descubierto en 1996 por el recolector de fósiles aficionado Gavin Leng en la costa del sudoeste de la Isla de Wight en la Formación Wessex del Grupo Wealden del Reino Unido. Los primeros descubrimientos causaron gran intriga, eran unos dientes sueltos. Hasta la aparición de un fragmento de mandíbula no se confirmó que se trataba de un nuevo género. Cerca del 40% del esqueleto total se ha encontrado, bastante para determinarlo como perteneciente enteramente a una nueva especie.

El holotipo, MIWG1997.550, consiste en el cráneo, los elementos del esqueleto axial y del esqueleto apendicular de un joven o de un subadulto, encontrado en un lecho de arcilla de detrito vegetal, fueron descritos por Hutt et al. a principios de 2001. Su nombre hace referencia a su pariente más famoso, el Tyrannosaurus rex, y significa “primer tirano".

Clasificación 
El descubrimiento de E. lengi corrobora la noción de que los tiranosauroides tempranos eran gráciles con largos brazos y tres dedos en cada mano para agarrar cosas; el dígito II es el 95% del largo del húmero, aunque el gran tamaño del animal puede significar la evolución temprana de la característica para este clado o que Eotyrannus se desarrolló independientemente. El hallazgo de este animal en Europa formula cuestionamientos interesantes al origen asiático supuesto para estos animales. Eotyrannus, junto con el norteamericano Stokesosaurus y el también europeo Aviatyrannis, apoyan una biogeografía más compleja para los tiranosauroides. Aunque un análisis reciente de Porfiri et al. en 2014, ha encontrado que Eotyrannus es un megaraptoriano estrechamente relacionado con taxones como Megaraptor.

Filogenia
Posición como tiranosauroide.

Posición como megarraptoriano

Paleoecología 

A este nuevo género de cazador se le da afinidad supuesta con los ancestros del Tyrannosaurus; aunque más pequeño el hombro, el cráneo y las patas eran muy similares. Habría cazado ornitópodos como Hypsilophodon e Iguanodon.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Eotyrannus dentro de Tyrannosauroidea en The Thescelsosaurus (en inglés)
 Eotyrannus en The Theropod Database (en inglés)

Tyrannosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Europa